Mardi Gras (lit. martes graso) puede referirse a:
 Martes de Carnaval (en francés Mardi Gras, celebración del último día de Carnaval. Más concretamente,
 Mardi Gras en Nueva Orleans (Estados Unidos);
 Mardi Gras Gay y Lésbico de Sídney (Australia), el nombre con el que se denomina la marcha del orgullo LGBT de dicha ciudad;
 Mardi Gras, álbum del grupo Creedence Clearwater Revival.
 Mardi Gras un crucero de pasajeros operado por Carnival Cruise Line